Кадео (значения) — топоним и фамилия:

 Кадео — коммуна в Италии.

 Кадео, Фанни (род. 1970) — итальянская модель, актриса, певица.

См. также 
 Каде
 Кадея
 Кадеев